1. Европско првенство у рукомету у мушкој конкуренцији одржано је у Португалу од 3. до 12. јуна 1994. у организацији Европске рукометне федерације (ЕХФ).

Систем такмичења 

Од 35 рукометних репрезентација 34 (изузев домаћина) играле су квалификције за 11 места на првенству. 

На првенству је учествовало 12 репрезентација подељених у две групе А и Б са по шест екипа. Две првопласиране екипе из сваке групе играле су унакрсно у полуфиналу. Остале репрезентације из једне групе играле су мечеве са истопласираним репрезентацијама из друге групе за коначни пласман (трећепласирани си играли за 5 место итд.)

Дворане

Учесници

Такмичење по групама

Група А - Алмада 

 Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешено, Г = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Група Б - Порто

Полуфинале

Утакмице за пласман

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Спољашње везе 
 ЕХФ
 Европско првенство у рукомету
 Turnier auf eurohandball.com

Европско првенство у рукомету 1994.
Рукомет у Португалији
Рукомет у 1994.
Спорт у Порту